Kokou ist der Familienname folgender Personen:
 Danou Kokou (* 1991), togoischer Fußballspieler
 Gazozo Kokou (* 1993), togoischer Fußballspieler